Marion pode se referir a:

 Ilha Marion, uma das ilhas do Príncipe Eduardo, no Oceano Índico
 Marion (Chipre), antiga cidade-estado de Chipre 
 Cidades dos Estados Unidos com o nome Marion, muitas delas em homenagem ao General Francis Marion
 Marion (Alabama)
 Marion (Arkansas)
 Marion (Illinois)
 Marion (Indiana)
 Marion (Iowa)
 Marion (Kansas)
 Marion (Kentucky)
 Marion (Louisiana)
 Marion Station (Maryland)
 Marion (Michigan)
 Marion (Mississippi)
 Marion (Carolina do Norte)
 Marion (Carolina do Sul)
 Marion (Ohio)
 Marion (Oregon)
 Marion Center (Pensilvânia)
 Marion (Dacota do Norte)
 Marion (Dacota do Sul)
 Marion (Texas)
 Marion (Virgínia)

 Condados estadunidenses
 Condado de Marion (Alabama)
 Condado de Marion (Arkansas)
 Condado de Marion (Flórida)
 Condado de Marion (Geórgia)
 Condado de Marion (Indiana)
 Condado de Marion (Iowa)
 Condado de Marion (Kansas)
 Condado de Marion (Ohio)
 Condado de Marion (Tennessee)

Desambiguações de antropônimos